Jennifer Zeng (1966) – attivista e scrittrice cinese
 Laura Zeng (1999) – ginnasta statunitense di origine cinese
 Zeng Cheng (1987) – calciatore cinese
 Zeng Chunlei (1989) – pallavolista cinese
 Zeng Guofan, nato Zeng Zicheng (1811-1872), generale, politico e nobile cinese
 Zeng Guoqiang (1965) – ex sollevatore cinese
 Zeng Jinyan (1983) – attivista dei diritti umani cinese
 Zeng Jinlian (1964-1982) – donna cinese, la più alta della storia
 Zeng Shaoxuan (1981) – tennista cinese
 Zeng Zi o Zengzi, nato Zeng Shen (505 a.C.-436 a.C.) – filosofo cinese discepolo di Confucio